Марио Фрик може да се односи на:
 Марио Фрик (фудбалер)
 Марио Фрик (политичар)